Tony Roche e Françoise Dürr hanno battuto in finale Dick Stockton e Rosie Casals 6-3, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

 Sandy Mayer /  Billie Jean King (secondo turno)
 Frew McMillan /  Betty Stöve (quarti di finale)

 Marty Riessen /  Martina Navrátilová (secondo turno)
 Alex Metreveli /  Ol'ga Morozova (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1976